Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova femenina d'eslàlom gegant d'esquí alpí, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova es va fer el 24 de febrer de 2006 a les instal·lacions de Sestriere. Participaren un total de 65 esquiadors de 38 comitès nacionals diferents. La prova es realitzà a dues mànegues i un cop sumats els temps obtinguts en les dues es confeccionà les posicions finals.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 2006: Eslàlom gegant femení 

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2006